Фехер-Кереш или Бели Кереш (, ), је река у Румунији и Мађарској.

Фехер-Кереш извире у планинама Апусени, Трансилванији, Румунија у округу Бихор, Румунију напушта код града Орадеје и тече кроз југоисточну Мађарску где се спаја са реком Фекете-Кереш и заједнички формирају реку Кереш неколико километара од мађарског града Ђуле.

Мађарски ток има дужину од 9,8 km.

Градови 
 Брад у Румунији
 Ђула у Мађарској

Види још 
 Списак река у Мађарској

Спољашње везе 

 Мапе река у Мађарској
 Мапа Кереша

Реке Мађарске
Реке Румуније
Трансилванија